M108 oder M 108 steht für:
 M108 (Panzerhaubitze), US-amerikanische Panzerhaubitze
 M 108 (Schiff, 1918), Minensuchboot der Kaiserlichen Marine
 Messier 108, Spiralgalaxie im Sternbild Großer Bär
 Mercedes-Benz M 108, Ottomotor von Daimler-Benz

M108